Пугачёвский сельсовет

 Пугачёвский сельсовет — в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Пугачёвский сельсовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.

См. также 
 Пугачёвское сельское поселение